Шейх:
 Шейх — почётное название племенного старейшины и видного богослова в исламе.
 Шейх, Захид (1949—2010) — пакистанский хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1972 года.
 Шейх, Шахназ (род. 1949) — пакистанский хоккеист на траве, двукратный призёр Олимпийских игр.
 Шейх, Тарик (род. 1968) — пакистанский хоккеист на траве.
 Шейх (роман) — роман британской писательницы Эдит Мод Халл, впервые опубликованный в 1919 году.
 Шейх (фильм) — экранизация этого романа (1921).
 Железный Шейх (род. 1942) — иранский и американский рестлер и борец.